Met de benaming nachtcactus worden verschillende soorten cactussen aangeduid die kort, en meestal, 's nachts spectaculair bloeien.

Bekende soorten zijn:

 Echinopsis
 Harissia
 Koningin van de nacht

Cactaceae